Paloveere (Setomaa) - dorp in Estland, gemeente Setomaa
Paloveere (Võru) - dorp in Estland, gemeente Võru vald